Un'altra donna (Another Woman) – film del 1988 diretto da Woody Allen
 Un'altra donna  – album de I Cugini di Campagna del 1974
 Un'altra donna/Un debole respiro  – singolo de I Cugini di Campagna